O termo torção pode se referir a:

 Na medicina:
 Torção testicular
 Síndrome da dilatação vólvulo-gástrica

 Na física e engenharia:
 Torção física
 Torção mecânica

Desambiguação